Кадосно — озеро в Жижицкой волости Куньинского района Псковской области.

Площадь — 3,4 км² (336,2 га; с 7 островами — 3,7 км² или 372,0 га). Максимальная глубина — 3,4 м, средняя глубина — 2,2 м.

На берегу озера расположены деревни: Засеново, Хмелево, Бурая, Кадосно.

Проточное. Относится к бассейну реки Кадосница, притока Жижицы (бассейн Западной Двины). Озеро на юге соединено рекой Кадосница с Жижицким озером.

Тип озера лещово-плотвичный с уклеей. Массовые виды рыб: щука, плотва, окунь, лещ, густера, красноперка, ерш, налим, карась золотой и серебряный, линь, уклея, язь, угорь, пескарь, вьюн, щиповка.

Для озера характерно: отлогие, крутые и низкие берега, местами заболочены, в прибрежье — леса, луга, поля; в центре — ил, в литорали — песок, песок с галькой, камни, заиленный песок; бывают локальные заморы.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01020000211199000000390.

Примечания 

Бассейн Жижицы
Озёра Куньинского района